Cette page contient les pages d'homonymie de Prestige et Le Prestige.

Le prestige désigne le fait d'imposer le respect, d'inspirer l'admiration, de séduire. Dans les spectacles, le prestige est aussi l'illusion produite par magie ; artifice diabolique.

Prestige peut désigner :
 Prestige (Bad Company), un film de Tay Garnett, sorti en 1932 ;
 Prestige, un studio japonais en films pornographiques ;
 Prestige, un label de jazz hard bop ;
 Prestige, album de Daddy Yankee sorti en 2012 ;
 Prestige, un pétrolier à l'origine d'une marée noire sur les côtes espagnoles en 2002 ;
 Prestige, une bière haïtienne, produit de la Brasserie Nationale d'Haïti depuis 1976 ;
 Prestige, un autobus produit par Prévost Car.

Le Prestige peut désigner :
 Le Prestige (The Prestige, 1995), un roman de Christopher Priest ;
 Le Prestige (The Prestige, 2006), un film de Christopher Nolan, tiré du roman de Christopher Priest.

Homonymie de titre